Dark Horse kan vara:

 Dark horse – en otippad vinnare 
 Dark Horse (astronomi) – en stor mörk nebuolosa som döljer delar av Vintergatan
 Dark Horse Comics –  ett amerikanskt serieförlag grundat av Mike Richardson
 Dark Horse Entertainment – en del av Dark Horse Comics
 The Dark Horse (bok) – en bok från 2001 av Marcus Sedgwick

Musik
 Dark Horse (album av George Harrison) – ett album av George Harrison från 1974
 Dark Horse (album av Nickelback) – ett album av Nickelback från 2008
 Dark Horse (sång) – av George Harrison
 Dark Horse Records – skivbolag ägt av George Harrison
 Darkhorse – ett musikalbum från 2002 av Crazy Town
 Dark Horse (sång av Katy Perry) – en singel av Katy Perry från musikalbumet Prism utgivet 2013

Film
 The Dark Horse – originaltitel på en film från 1932 regisserad av Alfred E. Green, se Överraskade av natten
 Dark Horse (film, 1992) – en amerikansk film från 1992 regisserad av David Hemmings
 Dark Horse (film, 2005) – en film från 2005 regisserad av Dagur Kári, originaltitel Voksne mennesker
Dark Horse (film, 2011) – en film från 2011 i regi av Todd Solondz